Монбазон () — французская фамилия. Известные носители:

 Монбазон, Мария д'Авогур (1610-1657) — активная участница событий Фронды.
 Монбазон, Эркюль де Роган (1568-1654) — глава богатейшего в Бретани рода Роганов.